Die Enduro-Weltmeisterschaft 2021 war die 32. in der Geschichte der FIM Enduro-Weltmeisterschaft.

Allgemeines und Punkteverteilung 
Es erfolgten Wertungen in Enduro 1 (bis 250 cm³ Zwei- und Viertakt), Enduro 2: (über 255 cm³ bis 450 cm³ Viertakt) und Enduro 3 (über 255 cm³ Zweitakt und über 455 cm³ Viertakt) sowie zusätzlich EnduroGP, als Meisterschaft aller Klassen. Zwischen diesen drei Klassen war es den Fahrern erlaubt die Klasse unter Beachtung aller Regeln während der Saison zu wechseln.
In der Juniorenwertung erfolgte die Wertung in den beiden Klassen Junior 1 (bis 250 cm³ Zwei- und Viertakt) und Junior 2 (über 255 cm³ Zwei- und Viertakt), das Alterslimit lag bei 23 Jahren. Der beste Fahrer aus diesen beiden Klassen wurde Juniorenweltmeister.
Für die Enduro Youth-Wertung durften Motorräder von 100 bis 125 cm³, Zweitakt gefahren werden und das Alterslimit betrug 21 Jahre.
Bei den Frauen durften Motorräder aus den Klassen Enduro 1, 2 und 3 gefahren werden.
Zudem erfolgten wie in der Vorsaison Wertungen im Enduro Open World Cup und hier unterteilt nach Zweitakt (Open 2-s), Viertakt (Open 4-s) und Senioren (Open Senior) jeweils ohne Hubraumbegrenzung. Für die Fahrerwertung zählten die besten 8 Ergebnisse, in der Klasse Open Senior betrug das Mindestalter 40 Jahre.

Rennkalender 
Es wurden insgesamt sechs WM-Läufe angesetzt. Der ursprünglich im Oktober in Deutschland (Zschopau) angesetzte Lauf musste pandemiebedingt abgesagt werden. Als Ersatz wurde im gleichen Zeitraum ein Lauf im portugiesischen Santiago do Cacém ausgetragen.

Enduro 1

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro 2

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro 3

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro GP

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro Junior

Junior 1

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Junior 2

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Meisterschaftswertung

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro Youth

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Frauen

Teams und Fahrerinnen

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro Open World Cup

Open 2-s

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Open 4-s

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Open Senior

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Weblinks 
 baboons.de - Enduro WM
 endurogp.com
 fim-live.com - Enduro

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaft
Motorsportsaison 2021